Okręty o nazwie USS „Maple”
 Pierwszy USS „Maple” (1893) był tendrem używanym przez m.in. US Navy w czasie I wojny światowej.
 Drugi USS „Maple” (AN-25) został zwodowany w 1940 roku, a w 1941 roku przemianowany na USS „Hackberry” (AN-25). W 1944 roku przeniesiony do marynarki francuskiej jako „Araignée” (A727). Wycofany ze służby w 1977 roku.
 Zobacz też USCGC „Maple” (WLB-207) – kuter United States Coast Guard.

Maple